Verbraeken ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Verbraeken (* 1950), belgischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 René Verbraeken (1927–2009), norwegischer Maler und Romanist